Ian Smith puede referirse a:
 Ian Smith (actor), un actor australiano, más conocido por su interpretación como Harold Bishop en la serie australiana Neighbours.
 Ian Douglas Smith (8 de abril de 1919, Selukwe - 20 de noviembre de 2007, Ciudad del Cabo), un político de Rodesia. Primer ministro entre 1964 y 1979.
 Ian Smith (futbolista), un futbolista costarricense nacido el 6 de marzo de 1998.